Salakkaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salakkaluoto (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Salakkaluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar